Richard Cole (né en 1946), auteur et gérant d'artistes britannique

Richard, Richie ou Dick Cole sont des noms pouvant aussi désigner:

Personnalités
Richard Cole (1568-1614), membre de la noblesse du Devonshire
Richard Beverly Cole (1829-1901), médecin américain
Richard E. Cole (1915-2019), officier américain pendant le raid de Tokyo
Dick Cole (1926-2018), joueur de baseball américain
Richard Cole (1946-2021), tour manager et agent artistique britannique
Richie Cole (1948-2020), saxophoniste de jazz américain
Richard T. Cole (né en 1948), professeur américain
Dick Cole (né en 1968), homme politique britannique
Richie Cole (né en 1983), joueur de football anglais
Richard J. Cole, professeur de mathématiques américain
Richard Cole, acteur de soap anglais

Personnage de fiction
Dick Cole, protagoniste du comic The Adventures of Dick Cole
Richard Cole, personnage du soap anglais EastEnders

Voir aussi
Richard Coles (né en 1962), journaliste, musicien et vicaire anglais

Homonymie de personnes